William Lowry House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Lowry House (Indiana), ID-Nr. 82000036
 William Lowry House (Tennessee), ID-Nr. 84003596